Termin MOGA ima više značenja.

 Molibdopterin adenililtransferaza, enzim
 Moga distrikt, Indija